brindle (cane), il nome di un colore tipico del pelo di alcune razze di cani
Brindle (Inghilterra), un villaggio del Lancashire, Inghilterra